Die Saison 1956/57 war die erste Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde die SpVg Beckum, die auf den Aufstieg in die II. Division West verzichtete. Es rückte der Vizemeister Sportfreunde Gladbeck nach. Aus der Gruppe 1 stiegen der SV Brackwede, Union Herford und der Herringer SV, aus der Gruppe 2 SuS Menden 09, der TBV Mengede und SuS Niederschelden ab. Aus der II. Division West stieg die SpVgg Erkenschwick ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 die Hammer SpVg sowie Borussia und Teutonia Lippstadt und in die Gruppe 2 der SC Hassel, SuS Hüsten 09 und der SV Langendreer 04 auf.

Tabellen

Gruppe 1 
Zur Saison 1957/58 wechselte der Erler SV 08 in die Gruppe 2.

Gruppe 2 
Zur Saison 1957/58 kommt der Erler SV 08 in die Gruppe 2.

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele wurden am 20. und 28. April 1957 ausgetragen. Beckum setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West.

|}

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 
Die fünf Vizemeister der Landesligen spielten im Ligasystem den sechsten Aufsteiger in die Verbandsliga aus.

Literatur 

Fußballsaison 1956/57
1957